James McClelland ist der Name folgender Personen:

* James McClelland (Politiker) (1915–1999), australischer Senator und Einwanderungsminister
 James McClelland (Psychologe) (* 1948), US-amerikanischer Psychologe